

Geografia
 Herne – comune della provincia del Brabante Fiammingo (Belgio)
 Herne – città della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Herne – villaggio della parrocchia civile di Herne and Broomfield, Kent (Regno Unito)
 Herne Bay – città del Kent (Regno Unito)

Altro
 Herne il Cacciatore – fantasma del folclore inglese